Expresividad, la cualidad de lo expresivo, o la fuerza expresiva, es la manifestación con gran viveza de los sentimientos o pensamientos; especialmente en el arte, a través de todo tipo de manifestaciones de las formas o medios de expresión, cada una en su particular lenguaje: mímica, oral, escrita, musical o plástica. En contextos artísticos, "medio de expresión" es el material (piedra, madera, arcilla, pigmentos) o la técnica (fresco, óleo, terracota, fundido en bronce) con la que un artista realiza su obra, el "vehículo" con el que se expresa.

Expresar es manifestar de forma perceptible hacia el exterior lo que se encuentra en el interior (lo psíquico o anímico). La condición de inexpresivo es la de lo que carece de expresión, que es incapaz de expresarse, o que no lo hace voluntariamente (por ejemplo, para ocultar las intenciones, como en la "cara de póker" -la expresión inescrutable que consigue el jugador a quien no se le nota la emoción que deberían producirle sus cartas-). En contextos artísticos, la "expresión" es tanto la del artista que realiza la obra como la de la figura representada (en un arte figurativo) o de los propios rasgos de expresión más o menos acentuados de las propias formas artísticas.

Etimología
La etimología de "expresión" proviene de expressionem (expressio en nominativo), que en latín tardío significaba "viveza" y en latín clásico "prensado, proyección", construido a partir del participio pasado del verbo exprimere, literalmente "presionar, exprimir", con el sentido figurado de "representar, describir".

Formas de expresión
Según la forma de lenguaje utilizado para la expresión se diferencian tipos o formas de expresión de la expresión artística, mediante el lenguaje artístico:

Expresión verbal o literaria
La expresión verbal es posiblemente la característica más distintiva de la especie humana, cuya manifestación más elevada es la expresión literaria, en literatura, mediante el lenguaje literario (diferenciando la expresión oral mediante el habla -lenguaje hablado, literatura oral-; de su opuesto, la expresión escrita -mediante la escritura o lenguaje escrito-).

Expresión poética, en poesía, mediante el lenguaje poético. Se considera propio de la poesía lírica los más altos grados de expresividad; como en este ejemplo de lamento.

Expresión narrativa y expresión descriptiva, que son las principales, aunque no únicas, capacidades expresivas de la prosa (cuento, novela -el género épico puede también desarrollarse en poesía-); como en estos ejemplos de narrativa y descripción, respectivamente.

Expresión teatral, o dramática, o escénica, en teatro, mediante los anteriores, a las que se suman los recursos del lenguaje escénico.

Expresión corporal
La expresión corporal es el comportamiento exterior, espontáneo o intencional, que traduce emociones o sentimientos mediante el lenguaje corporal. Su manifestación artística se desarrolla a través de disciplinas como el mimo, la danza y el propio teatro). En la gestualidad humana tiene particular importancia la expresión facial (la manifestación de las emociones y sentimientos a través del rostro) y el movimiento de las manos (comunicación manual, comunicación no verbal). La cinésica estudia el significado expresivo de los gestos y de los movimientos corporales que acompañan los actos lingüísticos.

Expresión musical
La expresión sonora se manifiesta a través de señales acústicas inteligibles, y tiene su manifestación artística en la expresión musical.

Expresión plástica

La expresión plástica se manifiesta a través de las formas; es propia de las artes plásticas: las llamadas tradicionalmente "bellas artes" o "mayores" (pintura, escultura y arquitectura) y las llamadas "artesanías", "artes decorativas" o "menores". Según una denominación más reciente, son el conjunto de las "artes visuales".

En algunos temas de las artes visuales la expresión es el componente fundamental, como en El descendimiento de la cruz o Heráclito y Demócrito ("el filósofo que ríe y el filósofo que llora").

En la escultura griega es notable la inexpresividad de los kuroi, la denominada "sonrisa arcaica" y el paso a finales del siglo VI y comienzos del V a. C. al llamado "estilo severo" y la serenidad del periodo clásico; que se transforma en ruptura del equilibrio con en el helenístico.

En el Renacimiento se teorizó acerca del decorum: cómo cada figura debe ser representada de forma apropiada a sus características, lo que incluye su atavío, su pose y su expresión, lo que puede asemejarse a cómo una representación teatral nos hace parecer verosímil un personaje. En la pintura medieval no era necesario individualizar las características de una figura, puesto que la iconografía proporcionaba recursos inequívocos, e incluso se rotulaban los nombres.

Expresión en otras actividades
Por su propia naturaleza, no hay campo de la actividad humana que no pueda ser vehículo para la expresión, con mayor o menor grado de creatividad (la cocina, la moda, la peluquería).

Expresión y comunicación
El propio lenguaje humano tiene una doble función: la expresión (en la que el protagonista es uno mismo) y la comunicación (en la que el protagonismo lo toma la relación con los otros).

Véase también
Expresión 
Gestualidad 
Función expresiva
Recursos expresivos 
Interjección#Interjecciones expresivas
Elipsis (cine)#Elipsis expresivas
Expresionismo
Abstracción expresiva

Notas

Teoría del arte